Айтмухамбетов:
 Айтмухамбетов, Ахметгалий — председатель Орджоникидзевского райисполкома Кустанайской области. Герой Социалистического Труда (1957).
 Айтмухамбетов, Тамас Калмухамбетович — посол Казахстана в Пакистане (1994-99)